Vila Formosa (Açores) —  vila nos Açores, Portugal

Vila Formosa (Anápolis) —  bairro de Anápolis
Vila Formosa (Blumenau) —  bairro em Blumenau, Brasil
Vila Formosa (distrito de São Paulo) —  distrito da cidade de São Paulo, Brasil
Vila Formosa (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo, Brasil
Vila Formosa (Sorocaba) —  bairro em Sorocaba, Brasil

Ver também
 Cemitério da Vila Formosa, situado no bairro homônimo da cidade de São Paulo
 Ponte de Vila Formosa — ponte situada em Seda, entre Ponte de Sor e Alter do Chão, Portugal
 Herdade de Vila Formosa — Área de grande importância arqueológica no concelho de Odemira, em Portugal

 
 

Desambiguação